Заичко Виктор Александрович (31 августа 1948, Грузско-Зорянское — 10 ноября 2006) — украинский политик, Народный депутат Украины 4-го созыва, член Народно-демократической партии; Заместитель председателя по вопросам экономики Севастопольской горгосадминистрации (с мая 1998 года); депутат Севастопольского горсовета.

Биография 
Родился 31 августа 1948 года в селе Грузско-Зорянское Макеевского горсовета. В 1974—1980 годах учился в Севастопольском приборостроительном институте по специальности «Судовые силовые установки».

С января 1992 по сентябрь 1994 года — заместитель председателя, первый заместитель председателя Севастопольской горгосадминистрации. С декабря 1994 по май 1998 года — директор Севастопольского представительства Фонда содействия развитию искусств Украины. Избирался депутатом Верховной Рады АР Крым.

С марта 1998 года — кандидат в народные депутаты Украины, избирательный округ №225, Севастополь. На время выборов: директор Севастопольского представительства Фонда содействия развитию искусств Украины, член НДП.

Народный депутат Украины 4-го созыва с апреля 2002 года (избирательный округ № 225, г. Севастополь), выдвинут Избирательным блоком политических партий «За единую Украину!». На время выборов: заместитель председателя Севастопольской горгосадминистрации, член НДП. Член фракции «Единая Украина» (май—июнь 2002 года).

Во время работы в парламенте:
 Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета;
 Голосовал за согласие на назначение Виктора Януковича премьер-министром Украины 21 ноября 2002 года.
 Член Временной специальной комиссии ВРУ по вопросам финансово-экономического обоснования источников и механизма восстановления сбережений граждан Украины;
 Член Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для выяснения причин образования задолженности по кредитам, привлеченным государством или под государственные гарантии;
 Член Постоянной делегации в межпарламентской организации «Постоянная делегация в Межпарламентской ассамблее государств — участников Содружества Независимых Государств»;
 Член группы по межпарламентским связям с Королевством Нидерландов;
 Член группы по межпарламентским связям с Российской Федерацией;
 Член группы по межпарламентским связям с Республикой Беларусь.

Умер 10 ноября 2006 года. Похоронен в Севастополе на кладбище Коммунаров.

Награды 
Награжден орденом «За заслуги» III степени (2004), Почетной грамотой и знаком «За заслуги перед городом-героем Севастополем».

Примечания

Источники 
 сайт ВРУ
 archive.org.ua

Депутаты Верховного Совета Автономной Республики Крым
Народные депутаты Верховной рады Украины IV созыва
Похороненные на кладбище Коммунаров
Депутаты Севастопольского городского совета
Кавалеры украинского ордена «За заслуги» 3 степени